Titien est un prénom et surnom d’origine latine, forme française du nom latin impériale Titianus dérivé de Titius.

Variantes 
Sa forme féminine est Tiziana en italien.

 anglais : Titian
 italien : Tiziano, Tizio
 latin : Titianus
 néerlandais : Titiaan

Titien notables

Prénom ou variantes 
 Tiziano Vecellio dit Titien, peintre vénitien
 Saint Titien de Brescia
 Titian Ramsay Peale, naturaliste et artiste américain
 Titsian Tabidze, poète géorgien
 Tiziano, anabattista italiano del XVI secolo
 Tiziano Crudeli, journaliste sportif italien.
 Tiziano Ferro, cantante.
 Tiziano Pieri, arbitre de football italien
 Tiziano Sclavi, auteur de bande dessinée italien
 Tiziano Terzani, écrivain italien
 Tiziano Treu, homme politique italien

Surnom ou variantes 
 Caius Maesius Titianus, consul romain du Bas-Empire
 Titus Flavius Postumius Titianus II, consul romain du Bas-Empire
 Fabius Titianus, préfet du prétoire et consul romain du Bas-Empire
 Lucius Salvius Otho Titianus, consul romain du Haut-Empire
 Titus Atilius Rufus Titianus, consul romain du Haut-Empire

Prénom masculin

it:Tiziano (nome)
pl:Tycjan (imię)